

Lokalizacje

Niemcy 
 Kalk – dzielnica Kolonii
 Kalk – okręg administracyjny Kolonii

Polska 

 Kalk – część wsi Stara Kiszewa w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa

Osoby 
 Bernhard Kalk – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Calc